Perathoner ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Perathoner (* 1987), italienische Biathletin
 Emanuel Perathoner (* 1986), italienischer Snowboarder
 Hans Perathoner (1872–1946), Tiroler Bildhauer und Maler
 Hans Faber-Perathoner (1907–1987), Tiroler Autor und Lehrer, Neffe von Hans Perathoner
 Jenny Perathoner (* 1990), italienische Skispringerin
 Julius Perathoner (1849–1926), österreichischer Reichsrats- und Tiroler Landtagsabgeordneter sowie Bürgermeister von Bozen
 Serge Perathoner (* 1953), französischer Komponist und Arrangeur
 Werner Perathoner (* 1967), italienischer Skirennfahrer